Simon Peters Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Simon Peters Kirke (Kolding Kommune) – en kirke i Simon Peters Sogn i Kolding Kommune
 Simon Peters Kirke (Københavns Kommune) – en kirke i Simon Peters Sogn i Københavns Kommune
 Simon Peters Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Grenaa Sogn i Norddjurs Kommune